St. Stephen's, St. Stephens of Saint Stephens kan verwijzen naar:

 St. Stephens (Alabama)
 Saint Stephens (Nebraska)
 St. Stephen's (Canada)
 St. Stephens (North Carolina)
 Saint Stephens (Ohio)
 St. Stephens (Wyoming)